Karl Eibl ist der Name folgender Personen:

* Karl Eibl (Militär) (1891–1943), österreichischer Offizier und deutscher General
 Karl Eibl (Germanist) (1940–2014), deutscher Literaturwissenschaftler